Аже може да се односи на:
 Аже (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Аже (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Аже (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза